Pickard-Cambridge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Octavius Pickard-Cambridge
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge